Водос — остановочный пункт на линии Волховстрой - Чудово Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги. Станция находится в черте посёлка Водос.

Пригородное сообщение 
Через станцию с остановкой по ней проходит электропоезд Волховстрой-1 - Чудово-1-Московское

Ссылки 
 О.п. Водос на Викимапии 
 От Выборга до Новгорода: Каталог станций. СПб., 1998. С. 102.

Примечания 

Остановочные пункты Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Чудовского района